es un personaje del anime y manga Fullmetal Alchemist. En todas las versiones de Fullmetal Alchemist, es presentado como un asesino en serie que se dedica a matar Alquimistas Estatales, utilizando para ello su brazo derecho (que tiene un tatuaje que usa la alquimia para destruir cualquier cosa que toca). Su motivación es venganza por la destrucción de Ishval por parte de los Alquimistas Estatales de Amestris.

Fullmetal Alchemist (2003) 
Scar perteneció al pueblo de Ishval, colectivo muy marcado por su religiosidad y fe ciega en su dios Ishvala, que les prohíbe el uso de la alquimia, la cual ven como algo maligno. Antes de que la guerra civil llegara a Ishval, Scar vivía con su hermano mayor, un hombre inteligente y piadoso, que amaba a su novia. Cuando ésta cayó enferma y murió, el hermano de Scar estudió alquimia en contra de las enseñanzas religiosas de su pueblo, e intentó resucitarla con ella. Con ello consiguió su exilio forzado, lo cual hizo que Scar cambiara su admiración por su hermano, por el más profundo desprecio.

Aunque su hermano regresó con la promesa de crear la Piedra Filosofal para Ishval, no lo consiguió y ambos, junto a un grupo mayor de refugiados, intentaron huir de la guerra. Sin embargo, se vieron asaltados por el Alquimista Carmesí, Kimbly, el cual hizo explotar a algunos de sus compañeros, así como el brazo derecho de Scar. Mediante la alquimia explosiva, marcó la cara de Scar de por vida con la gran cruz que le define. Kimbly se vio forzado a huir cuando la situación se puso difícil para él. Tras esto, su hermano dio a Scar su brazo, junto con el tatuaje que se había hecho en el cuerpo, y que, eventualmente, habría de ser el responsable de la vida futura de Scar. Después, su hermano murió.

Años después, Scar empezó a investigar sobre el misterioso tatuaje, cuyo uso desconocía pero intuía. Hasta entonces, sabía que con él ganó un conocimiento innato de la alquimia, pudiendo descomponer la materia, aunque no recomponerla, paso final y obligado en el proceso de transmutación. Cuando intentó investigar en la Biblioteca Nacional de Central, no se le permitió el paso. Aquí tuvo su primer encuentro con Edward Elric.

Algo después, una noche, Scar se encontró con la quimera que hizo Shou Tucker a partir de su hija Nina y dio muerte a la criatura, en un acto de piedad, al considerarlo una aberración a los ojos de Ishvala, su dios. Viendo este evento como un designio divino, decidió entonces que usaría su brazo para aniquilar a los Alquimistas Nacionales, por el daño que habían hecho a su tierra Ishval. Esta decisión es algo posterior a la adquisición del rango de Alquimista Nacional por parte de Ed.

La siguiente aparición de Scar es tres años posterior, tiempo tras el cual ya ha matado a cinco alquimistas nacionales. Los altos mandos de Central deciden trasladarse momentáneamente al Cuartel General de Este, pero Scar averigua esto y les sigue mientras que los homúnculos se muestran al tanto de su existencia. Algo después se sabe que la cifra de muertos causada por Scar aumentó a nueve Alquimistas Nacionales mas otras bajas en personal militar de bajo rango.

Scar llega al pueblo donde se escondía Tim Marcoh y allí se cruza con Basque Grand, el Alquimista Sangre de Hierro, al cual asesina al momento. Cuando advierte la presencia de Ed y de Marcoh, les persigue, pero la pelea con Armstrong le detiene y debe huir. Aunque pasa a estar en busca y captura sigue eludiendo a los militares y se entera de la localización de los apuntes de Marcoh.

En Central, intenta conseguir esos papeles antes que los Elric, pero al infiltrarse en el Primer Sector de la Biblioteca Nacional de Central se enfrenta a Lust y Gluttony y consigue escapar con importantes heridas. Es rescatado por unos refugiados de Ishval, que le ayudan.

Cuando descubre que los Elric están en el Laboratorio n.º 5, va allí, donde se enfrenta de nuevo con Gluttony, tras haber neutralizado al guardián 66. Gracias a él, Ed y Al pueden escapar del lugar. En su próximo encuentro, acabará con 66. 

Tras marchar con los refugiados hacia el Sur, contacta con un exiliado de Ishval, considerado hereje por haber hecho alquimia. Él sabe cómo completar la Piedra Filosofal, pues de hecho fue quien le enseñó al hermano de Scar. Tras su encuentro, se va a Lior. En su camino se detiene en la tumba de su hermano de donde se lleva un colgante donde este guardaba un mechón de su difunta novia.

En Lior, Scar marca a lo largo de toda la ciudad el círculo para crear la Piedra Filosofal, y aliándose con Rose y Lyla, consigue poner a la gente de allí de su lado, para que atraigan a los militares a la ciudad, y usarlos para transmutar la piedra. Finalmente tiene un encuentro con Kimbly, al que mata, no sin perder su brazo izquierdo en la lucha. Otorga a Al su otro brazo, con el tatuaje, para convertirlo en el receptáculo de la piedra. Tras eso, habla por última vez con Lust, azuza a los militares enseñándoles en cadáver de Kimbly, y cuando llega el momento, inicia la reacción de transmutación, creando la Piedra Filosofal, y muriendo él en el proceso. Pasa a ser una de las vidas en la piedra.

Adicionalmente, se puede decir que Scar también amaba a la novia de su hermano, aunque nunca lo demostró explícitamente. Hablando con Lust lo reconoce. Cuando ésta le pregunta su verdadero nombre, él le dice que lo recibió de Ishval, pero que al hacer alquimia, y por lo tanto desobedecer a su dios, perdió el derecho de usarlo. Muere sin que se sepa cuál es su nombre real.

Fullmetal Alchemist: Brotherhood 
Antes de iniciar la historia Scar era uno de los novicios que se preparaba para ser un sacerdote Ishvalano estudiando tanto las enseñanzas de su dios como el estilo de pelea tradicional de su gente. Tras estallar el conflicto con Amestris no abandonó sus votos, pero participó como rebelde y guerrillero en las confrontaciones contra los militares. A diferencia del primer anime, en el manga y en esta versión la doctrina ishvalana no señala a la alquimia como una herejía, pero el extenso y sangriento conflicto hizo que la opinión de Scar respecto a la alquimia fuera bastante negativa, razón por la cual no se sentía conforme con que su hermano investigara esta ciencia como un método para enfrentar a sus enemigos. El día que su hermano finalizara sus estudios y diera con un método para defender Ishval, él vio confirmado sus recelo al notar como muchos de sus compañeros demostraban una ambición más allá del deseo de proteger su ciudad e incluso planteaban la idea de convertirse ellos ahora en los invasores de Amestris, sin embargo nada de esto llegó a término ya que mientras se movilizaban fueron atacados por Kimbly, quien mata a todos excepto al alquimista y al sacerdote, quien por la explosión perdió el brazo izquierdo; al verlo moribundo su hermano no duda en salvarlo, no solo por su amor fraternal, sino también porque consideraba que como sacerdote y guerrero era alguien mucho más útil para su gente, por ello le entregó su brazo y con el sus habilidad para la descomposición alquímica, desgraciadamente por sus propias heridas y el precio del intercambio equivalente fallece en el proceso. Tras esto el sacerdote es encontrado y llevado con los doctores Rockbell, quienes lo estabilizan y tratan la herida que desfiguró su cara, sin embargo cuando este recupera la conciencia es abrumado por toda la situación y en un episodio de furia asesina los doctores al ver que son amestrianos.

Tras esto huiría y se mantendría vagando por años hasta que usando sus habilidades de descomposición y conocimientos de artes marciales comienza a cazar y asesinar sistemáticamente a los alquimistas estatales; ya que se consideraba a sí mismo un pecador decide renunciar a su nombre, el cual según las creencias ishvalanas es un regalo de su dios, por ello a partir de este momento acepta ser llamado por el apelativo con que lo bautizan los amestrianos, Scar, ya que solo saben de él que una cicatriz en forma de cruz marca su cara.

Su primera aparición es cuando mata a Tucker y a su hija Nina, hecha quimera, dentro de su propia casa. Acaba además con un alquimista que no aparece en el anime y se averigua que él mató a los doctores Rockbell, padres de Winry.

A partir del capítulo 62 (Manga), junto con Yoki, Mei Chan y Tim Marcoh deciden ir al norte, cerca de Briggs, para encontrar los archivos confidenciales de su hermano mayor sobre cómo mezclar la alquimia del Renkinjutsu y Rentanjutsu. En el capítulo 64, Scar junto con Yoki deciden separarse de Mei Chan y el Dr. Marcoh para distraer a los militares. En un tren, Scar se encuentra con un Kimbly recién salido de la prisión y empiezan a luchar hasta que cuando Kimbly, muy herido, logra escaparse con sólo explotar la conexión de los vagones del tren, dejando a Scar y Yoki detrás. 

Más tarde participa en la derrota de Envy junto al doctor Marcoh y las quimeras Jerso y Zampano, después de ahí, le da a May-Chan, el diminuto Envy para llevar consiguió el secreto de la inmortalidad. Scar parte con Marcoh y se separan de Winry, Alphonse, Zampano y Jerso. Vemos más tarde a Scar luchando contra las marionetas inmortales, y al final es él quien descubre donde se esconde el verdadero cuerpo de Father (en el sub-suelo el cual destruye con su alquimia destructiva). Eso inicia la ira de King Bradley (Wrath) y empiezan a luchar, Scar lleva la ventaja pero Bradley termina acuchillando su brazo derecho a punto de matarlo. Para sorpresa de Wrath, Scar utiliza alquimia con su brazo izquierdo. En ese momento, Scar revela que se tatuó en su brazo izquierdo el círculo de transmutación de reconstrucción al igual que su hermano, y después de una dura batalla, logra vencer a Wrath.

Acto seguido llega Lan-Fan y ayuda a Scar a activar el círculo de transmutación invertido de su hermano. Scar explica que su hermano estudiaba alquimia cuando gracias a una caravana del este conoció el Rentanjutsu. Al estudiarlo, llegó a la conclusión de que algo interfería con la corteza de la tierra, evitando la probabilidad de usar la alquimia a todo su poder. Este amortiguador era la piedra filosofal que Father usaba para limitar la corteza y gracias al círculo de transmutación invertido, logró anular ese amortiguador y brindó acceso ilimitado a la energía de la tierra. Luego, llega Olivier Milla Armstrong, que le pregunta si el mató a Fuhrer King Bradley, a lo que Scar responde: "no lo habría logrado si no lo hubieran debilitado primero" (refiriéndose a la lucha contra Greed/Ling y los soldados de Briggs). 

Después de la batalla final se ve siendo llevado por Olivier Armstrong en una camilla con la cara tapada (para que crean que murió en el derrumbe). Ya recuperado, le pregunta a Armstrong por qué lo dejó vivir, a lo que le responde que lo hizo por petición de Miles para ayudarlo a reconstruir Ishval. Acto seguido, Olivier le pregunta su nombre, a lo que afirma: "Morí dos veces. Soy un humano que no debería existir. Llámenme como quieran." dejando así el nombre de Scar como un misterio.

En el epílogo se muestra que Scar regresó a la tierra de Ishval como monje.

Conquistador de Shamballa 
Aunque no aparece dado que muere en el anime, al final de la película se ve a su reflejo en este mundo. Esa persona vive con la que es el reflejo de Lust, o de la persona que se intentaba recrear al hacerla a ella. Sin embargo en el ova 4 al llevarse a cabo la fiesta del elenco dice no haber salido en la película (al igual que Lust) más que como uno de los extras dentro de una armadura.

Referencias 

Personajes de Fullmetal Alchemist
Antihéroes
Sicarios ficticios
Asesinos ficticios
Monjes ficticios